Steffin steht für:
 Steffin (Ortsteil), Ortsteil der Gemeinde Dorf Mecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern

Steffin ist der Familienname folgender Personen:
 Christel Steffin (* 1940), deutsche Schwimmerin
 Jennifer Steffin (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin, siehe Jennifer und Michele Steffin
 Margarete Steffin (1908–1941), deutsche Schauspielerin
 Michele Steffin (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin, siehe Jennifer und Michele Steffin
 Petra Bültmann-Steffin (* 1970), deutsche Unternehmerin (Maschinen- und Anlagenbau)